Chima, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
Chimá, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
Chima panaca, denominazione della linea ereditaria di Manco Cápac, capostipite della dinastia Inca